Ямунанагар:

 Ямунанагар — город на севере Индии, в штате Харьяна.
 Ямунанагар — округ в индийском штате Харьяна.